

Film
Raffles, the Amateur Cracksman – cortometraggio del 1905 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson 
Raffles, the Amateur Cracksman – film del 1917 diretto da George Irving 
Raffles (o Raffles, the Amateur Cracksman) – film del 1925 diretto da King Baggot

Teatro
Raffles, the Amateur Cracksman – commedia di Eugene Wiley Presbrey (Eugene W. Presbrey) e E. W. Hornung

Pagine correlate 
Raffles (disambigua)